4 jeziora w Polsce:
 Jezioro Dobre, w gminie Jastrowie w powiecie złotowskim w woj. wielkopolskim;
 Jezioro Dobre, w gminie Krokowa w powiecie puckim w woj. pomorskim;
 Jezioro Dobre, w gminie Pobiedziska w powiecie poznańskim w woj. wielkopolskim;
 Jezioro Dobre, w gminie Manowo w powiecie koszalińskim w woj. zachodniopomorskim.

Zobacz też 
 Jezioro Dobre – alternatywna nazwa dla Jezioro Dobrskie

Przypisy